Antonio Enríquez de Navarra y Lacarra nacido como Antonio Enríquez de Lacarra y Navarra (Reino de Navarra, ca. 1478–ib., después de 1562) fue un noble navarro que luchó en el bando de los agramonteses durante la invasión castellano-aragonesa. Era el II señor de Murillo de las Limas, VI señor de Vierlas y VII señor de Ablitas.

Biografía hasta ser señor feudal por herencia fraterna

Origen familiar y primeros años 

Antonio Enríquez de Lacarra y Navarra había nacido hacia 1478 en el Reino de Navarra, siendo el segundogénito de Luis Enríquez de Lacarra y de su esposa y sobrina Juana de Navarra y Lacarra, nieto paterno de Mosén Beltrán II Enríquez de Lacarra y de Isabel de Foxán, y nieto materno de Pedro de Navarra y Peralta y de Inés Enríquez de Lacarra.

Por lo tanto, por la vía masculina paterna y la vía femenina materna, Antonio era un descendiente del rey Enrique I de Navarra y de la noble dama Garaztar de Lacarra, de la Casa homónima cuya línea masculina se extinguiría con su pariente Sancho de Lacarra (ca. 1268-después de 1318) pero el linaje continuaría por la línea femenina como Enríquez de Lacarra, y además Antonio era un descendiente por la vía masculina materna del rey Carlos II de Navarra y de Catalina de Lizaso.

Señor de Ablitas, Vierlas y Murillo de las Limas 

En 1513 su hermano mayor Juan IV Enríquez de Lacarra, heredero de sus padres por mayorazgo, vendió el señorío de Eriete e Ipasate a Antonia de Olleta, señora de San Adrián de Vadoluengo quien se casó con Juan de Dicastillo, trinchante de los reyes navarros Catalina y Juan, de la dinastía Albret.

La hija y sucesora de aquellos, Ana de Dicastillo y Olleta, II señora de Eriete e Ipasate, se enlazaría con el capitán imperial Pedro Piñeiro, cuya hija perdería tres décadas después el señorío de Ipasate, por una deuda impagada con la Casa de Lacarra, retornando a la línea segundona de este último linaje.

Antonio Enríquez heredó de su hermano Juan, además del de su esposa, los señoríos de Murillo de las Limas, Vierlas y Ablitas, en 1521, ya que no habían dejado hijos legítimos, convirtiéndose de esta manera en el segundo, sexto y séptimo señor respectivamente.

Merino mayor de Tudela y deceso

Efímera restauración navarra y nombramiento como merino mayor 

En el mismo año, el nominal rey navarro desde el 7 de enero de 1517, Enrique II, decidió recobrar su reino por la fuerza, con la ayuda de Francisco I de Francia que estaba deseoso de debilitar al emperador Carlos V, y de esta forma, tropas navarro-gasconas entraron al territorio y gracias al apoyo de algunos pobladores sublevados de Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella, pusieron en sus manos por poco tiempo todo el reino.

Una vez controlado el territorio en el mes de mayo por el rey Enrique de Albret, Antonio Enríquez de Navarra y Lacarra que estaba bajo las órdenes del general francés André de Foix, señor de Asparroz y autotitulado nuevo virrey de Navarra, fue asignado en el cargo de merino mayor de Tudela.

Las tropas francesas en lugar de asegurar el territorio, se dirigieron a asediar Logroño que pertenecía a Castilla y al reaccionar las tropas de aquel reino con un ejército de 30.000 hombres les obligó a retirarse y finalmente ambos bandos se enfrentarían en la batalla de Noáin el 30 de junio, venciendo los leales al Emperador que tomaron definitivamente Pamplona.

Blasón familiar y fallecimiento 

En 1526 el emperador Carlos V lo autorizó a usar en dos cuartos del blasón familiar las armas de Navarra que desde hacía siglos que el linaje Enríquez de Lacarra venía utilizándolo como descendientes regios de su antigua nación, la cual desde 1512 con la invasión de las fuerzas castellano-aragonesas sufriera la pérdida de su independencia. Era el mariscal de Navarra. 

El merino mayor Antonio Enríquez de Navarra y Lacarra falleció en el Reino de Navarra que ya formaba parte de la Corona española, tiempo después de 1562 —última fecha en que aparece documentado como señor de Ablitas— teniendo más de ochenta años de edad.

Matrimonio y descendencia 

Antonio Enríquez de Navarra se unió en matrimonio con María Violante García, una hija de Bernabé García quien fuera secretario de Carlos V, y concibieron por lo menos, dos hijos:

 Felipe Enríquez de Navarra y Lacarra (ca. 1525-1604), VIII señor de Ablitas, VII de Vierlas y III de Murillo de las Limas, además de mariscal real desde el 20 de febrero de 1581, que se había casado dos veces:

 1) - En primeras nupcias en Zaragoza el 11 de junio de 1566 con María Martínez de Luna o bien Mariana de Luna y Mendoza (ca. 1535-ca. 1575), una hija de Pedro Martínez de Luna y Urrea (diciembre de 1492-Zaragoza, 26 de septiembre de 1570), I conde de Morata desde el 12 de abril de 1538 y virrey de Aragón, y de su segunda esposa desde el 13 de agosto de 1532, Inés de Mendoza y de la Cerda, cuyos padres eran Alfonso de Mendoza y Zúñiga, caballero de la Orden de Santiago, y Juana de la Cerda; además de nieta paterna de Pedro González de Mendoza, I conde de Monteagudo, y nieta materna de Luis de la Cerda y de la Vega, I duque de Medinaceli y de su tercera esposa desde 1501, Catalina Vique de Orejón. Fruto de este primer matrimonio entre Felipe Enríquez y María de Luna nació solo una hija:

 Ana Enríquez de Navarra y Lacarra (n. ca. 1573) que se enlazaría con Miguel Clemente, padres de María Clemente y Enríquez de Lacarra (n. ca. 1600) y abuelos maternos de José Francisco Funes de Villalpando y Clemente Enríquez de Lacarra (Zaragoza, 1623-ca. 1687), III marqués de Osera, casado con Leonor de Monroy y Aragón.
 
 2) - En sus segundas nupcias hacia 1576 con María de Ezpeleta (n. ca. 1546), y fue con quien tuvo a cinco hijos:

 Lupercia Enríquez de Lacarra y Navarra (n. ca. 1578) que se enlazó con Pedro de Álava y Esquivel o bien Pedro Martínez de Álava —pariente del obispo Diego de Álava y Esquivel (Vitoria, ca. 1500-Córdoba, 1562)— III señor de Estarrona, de Bolívar, de Marquínez, de Quintana, y de otros señoríos de la Tierra de Izki, y que concibieran al sucesivo X señor desde 1631 por fallecimiento de sus tíos, llamado Gaspar Enríquez de Lacarra y Navarra Álava de Esquivel (1607-1688), IX señor de Vierlas y V de Murillo de las Limas, y desde el 14 de abril de 1652 I conde de Ablitas, y por sucesión paterna, IV señor de Estarrona, de Bolívar, de Marquínez, de Quintana, y de otros de Tierra de Izki, además de ser consorte de los títulos de vizconde de Valderro y barón de Ezpeleta, por su matrimonio con Jerónima de Ezpeleta y Góngora, VIII vizcondesa y VII baronesa de su linaje, y con quien tuvo tres hijos: Pedro Gaspar, II conde de Ablitas, Bernardina —cuyo hijo José sería el III conde de Ablitas— y Lupercia Enríquez de Lacarra-Navarra y Ezpeleta (dos de sus descendientes también ostentarían el título: José de Aragón y Carrillo de Albornoz, X conde de Ablitas, y su tío segundo materno Rafael de Elío y Gaztelu, XI conde de Ablitas) que casó con Francisco Joaquín de Aguirre y Álava, I conde de Ayanz desde 1699, por concesión del rey Carlos II de España. 
 Melchor Enríquez de Lacarra (n. ca. 1580), IX señor de Ablitas, VIII de Vierlas y IV de Murillo de las Limas —los tres señoríos desde 1604, por mayorazgo— pero fallecería soltero, heredando a su sobrino Gaspar, hijo de la primogénita Lupercia, ya que sus hermanos menores no le sobrevivieron.
 Antonio Enríquez de Lacarra (n. ca. 1582), fallecido joven y sin hijos.
 Baltasar Enríquez de Lacarra (n. ca. 1584), también murió joven y sin descendencia.
 María Enríquez de Lacarra y Ezpeleta (n. ca. 1586), que se casó con Luis de Salazar y Molina, II señor de El Mármol, alférez mayor de Úbeda y secretario real, un hijo de Juan Vázquez de Salazar de los Cobos y Molina, I señor de El Mármol y también secretario de Felipe II de España, y de María Carrillo de Mendoza y Villarreal, además de nieto materno de Luis Carrillo de Mendoza, V conde de Priego, y de Estefanía de Villarreal. De este enlace de María Enríquez con Luis de Salazar hubo dos hijos sucesores: el primogénito Juan, III señor fallecido sin descendencia, y la segundogénita María de Salazar y Enríquez de Navarra, IV señora de El Mármol, que se casó con Pedro de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera desde 1623, IV señor de las Cinco Villas, gobernador de Galicia desde 1631 hasta 1637 y XV virrey del Perú de 1639 a 1648, para concebir al sucesor II marqués Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar quien fuera el XXV virrey de Nueva España de 1664 hasta 1673.

 Diego Enríquez de Lacarra y Navarra (n. Los Arcos, ca. 1526), I señor de Ipasate, por apoderarse del mismo al no saldar sus deudas los Piñeiro hacia 1542, siendo hasta ese entonces su poseedora María Piñeiro de Elío y Dicastillo de Olleta, III señora de Eriete e Ipasate. Diego Enríquez contrajo matrimonio con Juana de Ventosa Bazán (n. Logroño, ca. 1540) y tuvieron dos hijos:

 Juan V Enríquez de Lacarra y Navarra Ventosa de Bazán (n. Logroño, ca 1565), II señor de Ipasate, que se unió en matrimonio con Antonia de Naveda Salazar (n. Belorado, ca. 1580), naciendo de este enlace un hijo:
 Juan VI Enríquez de Lacarra y Navarra de Naveda Salazar (n. Burgos, ca. 1610), III señor de Ipasate y caballero de Santiago desde el 10 de noviembre de 1633, y quien hizo pleito en 1666 por los señoríos de Ablitas y de Murillo de las Limas a su entonces poseedor y primo segundo, el ya citado I conde Gaspar Enríquez de Lacarra y Navarra, y también al ya nombrado José Francisco de Funes de Villalpando, III marqués de Osera, que era su sobrino tercero. Uno de sus tataranietos era José Enríquez de Lacarra (n. España, ca. 1717) matrimoniado con María de Mugarza para concebir a Martín Enríquez de Lacarra y Mugarza (n. Arriba de Araiz, ca. 1747) quien pasó al virreinato rioplatense y se casó el 6 de agosto de 1777 con la hispano-tucumana Mónica de Toledo Sandoval (Córdoba, ca. 1757-Buenos Aires, 15 de noviembre de 1781) y quienes concebirían a Joaquín y al futuro coronel argentino Martín Enríquez de Lacarra y Toledo, segundo comandante político y militar de Patagones.

 María Enríquez de Lacarra y Navarra Ventosa Bazán (n. Los Arcos, ca. 1575) que se casó con Martín Alto de Salinas y Estella (n. Vitoria, ca. 1565), señor de Arriarán, alcaide de la fortaleza de Alegría y diputado general de Álava desde 1618 hasta 1620, y quienes concibieran a cuatro hijos también nacidos en Vitoria, siendo el primogénito Enrique, caballero de la Orden de Calatrava desde el 4 de diciembre de 1628, el capitán Melchor, caballero de la Orden de Santiago desde el 17 de febrero de 1644, fray Francisco Enríquez, que tomó los hábitos un 29 de diciembre siendo rector de la universidad, y la menor, Catalina de Salinas.

Ancestros

Véase también 

 Martín Lacarra

Notas y referencias

Bibliografía 

 , J. de, en "Nobiliario y armería general de Nabarra" (Ed. Imprenta de San Francisco de Sales, 780 págs., año 1899).
 , Baltasar, y Antonio de  en "Índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro" (Vol. 19 y 46, Madrid, años 1957 y 1976).
 , Justo; en "Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca" (Vol. 2, Ed. Imprenta Católica Salmanticense, año 1914).
 , Gonzalo A., y Diego F. , Enrique , y la , en "Historia genealógica de los virreyes del Río de la Plata" (Ed. La Junta, 438 págs., año 2001).
  en "Catálogo de la sección de comptos. Documentos del Archivo General de la Nación" (Vol. 49, p. 309, año 1969).
 , Pablo Miguel de; en "Compendio de los cinco tomos de los Annales de Navarra" (Pamplona, Reino de Navarra de la Corona de España, año 1732).
  en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" (Vol. 7, Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, año 1962).
 , Francisco; en "Historia genealógica y heráldica de la monarquía española. Casa real y grandes de España" (Vol. 9, p. 298, año 1912).
 , Alberto, y Arturo , en "Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana" (Vol. 61-62, Ed. Imprenta de Antonio Marzo, año 1948).
  - La revista de genealogía, nobleza y armas, y Rafael de , en "Los Martínez de Luna: Casa de Illueca, condes de Morata" (n.º 286-287, Madrid, Reino de España, año 2001).
  en "Primer congreso general de historia de Navarra. Comunicaciones en la Edad Media" (Ed. La Institución, año 1988).
 , Pierre; en "Navarra. O cuando los vascos tenían reyes" (Ed. Txalaparta, Tafalla, Navarra, año 2007). ISBN 978-84-8136-488-0
 , Miguel de; "Amayur. Los últimos nabarros" (Ed. Txalaparta, Talafalla, Navarra, año 2008). ISBN 978-84-8136-520-7
 , María Isabel, y Juan Ignacio , en "Cultura y élites de Navarra en la etapa de los Austrias" (Ed. Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana, Navarra, 473 págs., año 2007).
 , Fernando; en "Las glorias nacionales" (Vol. 5, p. 141, Ed. Librerías de la Publicidad y de Cuesta, Madrid, año 1853).
  en "Anales de la [...] " (Vol. V, Ed. La Academia, Madrid, año 2002). ISSN 1133-1240
 , Luis de; en "Historia genealógica de la Casa de Lara" (Vol. 2, Ed. Imprenta de Madrid, año 1697).
 , Luis de ; en "Árboles de costados de gran parte de las primeras casas de estos reynos [...] " (Ed. Imprenta de D. Antonio Cruzado, Madrid, año 1795, obra póstuma).
 , Patrick; en Les Capétiens: 987-1328 (Vol. 2,, Ed. P. Van Kerrebrouck, 766 págs., año 2000, en francés).
 , Luis, y Juan José , en "Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la monarquía española" (Vol. 3 y 4, Ed. D.F.Sánchez, Madrid, año 1860).
 , José María; en "Diccionario histórico-político de Tudela" (Ed. Imprenta de Andrés Sebastián, Zaragoza, año 1823).
 , José María; en "Diccionario de antigüedades del reino de Navarra" (Vol. 1, 2 y 3, Ed. Gabriel Goyeneche, Pamplona, Reino de España, años 1832, 1840 y 1843).
 , José María; en "Adiciones al diccionario de antigüedades de Navarra" (Ed. Gabriel Goyeneche, Pamplona, año 1843).

Enlaces externos 

 , Susana; en "Las relaciones de los monarcas navarros con la aristocracia de ultrapuertos hasta 1328" (en PDF, año 2014)
  en "LACARRA, Señores de" (año 2013)
 , José Antonio del; en "El conde de Nieva, virrey del Perú" (en PDF)
 , María Raquel; en "Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media" (en PDF, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, año 2000)

Reino de Navarra
Nobles de Navarra
Nobles de España del siglo XVI